O Liga Regional (ou Insular) da Brava de 2015-16 foi a epoca de Liga Insular da Brava de futebol.  O campeonato foi organizado-se por Associação Regional de Futebol da Brava (ARFB).. O número de clubes de temporada foi sete

O campeão do torneio foi o Sporting Clube da Brava conqustou o terreico e título final e jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2016.

Todos os jogos jogar em estádio Aquiles de Oliveira em Nova Sintra.

Clubes
 Académica
 Benfica
 Corôa
 Juventude da Furna
 Morabeza
 Nô Pintcha
 Sporting Brava

Resumo da Temporada
A edição 2015-16 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Sporting Clube da Brava.

Classificação Final

Jogos

Evolução dos posições

Estadísticas
Melhor vitória::  Benfica Brava 0-16 Juventude Furna (27 de março)
Melhor temporada: Sporting Brava (11 vences, 1 derrota)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
 

Temporadas da Liga Insular da Brava